Paranauchenia  es un  género extinto de mamíferos placentarios de la familia Macraucheniidae, perteneciente al orden Litopterna de los Meridiungulata. Es exclusivo de América del Sur.

Generalidades 

Pertenece a la misma familia que Macrauchenia, los Macraucheniidae. Se conoce una especie, Paranauchenia denticulata, del Mioceno Superior de Argentina. Sus restos, que comprenden apenas un trozo de maxilar con los molares cuarto a séptimo, se hallaron primeramente en el valle del río Paraná, por lo cual recibió el nombre de llama del Paraná, aunque no se trata de una llama, animal con el que no está relacionado filogenéticamente. Los dientes no presentan especialización; los molares se parecían un poco a los de los roedores; estaban adaptados para masticar, no para pacer. Eran animales que vivían en la espesura, sus restos se hallaron junto a cursos de agua, se alimentaban de hojas, arbustos y frutos.

Clasificación 
Cladograma basado en el análisis filogenético publicado por Schmidt et al., 2014, mostrando la posición de Paranauchenia:

Referencias 

Litopterna
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos fósiles de América del Sur